Une école d'ingénieurs est une école qui forme des ingénieurs. Sa forme varie selon les pays :

 Algérie
 Allemagne
 Belgique
 Canada
 France
 Maroc
 Sénégal
 Suisse
 Tunisie